Vanderhoof (Canada) – municipalità distrettuale del Canada, situata in Columbia Britannica
 Kurdt Vanderhoof – chitarrista statunitense